Такмичења у бацању диска за мушкарце на Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки, (Јапан) одржано је 26. и 28. августа на Нагаји стадиону.

Титулу светског првака из Хелсинкија 2005. бранио је Виргилијус Алекна из Литваније.

Земље учеснице 
Учествовао је 29 такмичара из 22 земље.

 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
24. август 2007.

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбољих бацача диска пре првенства (25. августа 2007), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2007.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +7

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 26. августа 2007. године. У такмичењу је учествовало 29 такмичара из 22 земље подељени у две групе. Квалификациона норма за пласман у финале била је 64,50 м 6 такмичара је ушло у финале пребацивши норму (КВ) а 6 су се пласирала на основу резултата (кв).,,.

Финале 
Такмичење је одржано 28. августа 2007. године у 19:30 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању диска на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном